Росалес () — испанская фамилия и топоним

 Люди
 Росалес, Гауденсио Борбон (род. 1932) — филиппинский кардинал.
 Росалес, Луис (1910—1992) — испанский поэт.
 Росалес, Мауро (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Росалес, Маурисио (род. 1992) — аргентинский футболист.
  (род. 1983) — мексиканский боксёр.
 Росалес, Роберто (род. 1988) — венесуэльский футболист.

 Топоним
 Росалес (муниципалитет) — муниципалитет, штат Чиуауа (Мексика).